Пааво Ильмари Юрьёля (; 18 июня 1902 — 11 февраля 1980) — финский легкоатлет, олимпийский чемпион.

Пааво Юрьёля родился в 1902 году в Хямеэнкюрё (Великое княжество Финляндское). В 1924 году он принял участие в Олимпийских играх в Париже но в легкоатлетическом десятиборье стал лишь 9-м. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме он стал чемпионом в десятиборье; также выступил в соревнованиях по прыжкам в высоту и толканию ядра. В 1932 году он принял участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, где был 6-м в легкоатлетическом десятиборье.

Ссылки 
 

Десятиборцы Финляндии
Прыгуны в высоту Финляндии
Толкатели ядра Финляндии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1924 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1928 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1932 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года